Dinner and a Movie – album di Brotha Lynch Hung del 2010
Dinner and a Movie – programma televisivo di TBS Superstation